Ой может означать:

 Ой! — междометие, означающее удивление.
 Oi! — музыкальный стиль, разновидность панк-рока.
 «Эй!» в сленге кокни.
 Ой — легендарный царь из армянской династии Хайкидов.
 Ой — село в Хангаласском улусе Якутии.
 Ой, Дженна фон (род. 1977) — американская актриса и кантри-певица.